Дми́трий Чугуно́в:
  
 Чугунов, Дмитрий Вячеславович (род. 1968) — российский футболист и игрок в мини-футбол, футбольный тренер.